Autographa valba är en fjärilsart som beskrevs av Ottolengui 1902. Autographa valba ingår i släktet Autographa och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
valba